Афанаси́я () — бессмертие.
 Афанасия — женское имя.
 Афанасия (Громеко) — православная деятельница XX века, игумения.

Гидронимы:
 Река Афанасия — река в России.
 Афанасия (приток Олоя) — река в России.
 Афанасия (приток Слёзовки) — река в России.

См. также

Примечания